«Счастливого дня смерти» () — американский комедийный фильм ужасов 2017 года, снятый режиссёром Кристофером Бо Лэндоном на студии Blumhouse Productions. Сценарий был написан Скоттом Лобделлом.

Сюжет 
Триш — молодая прожигательница жизни, несколько лет назад потерявшая мать и испортившая отношения с отцом. Она учится, живёт в общежитии, у неё нет ни настоящих подруг, ни постоянного парня. Утром в свой день рождения 18 сентября она просыпается в комнате у едва знакомого сокурсника, представившегося Картером, и уходит, не обращая внимания на телефон, по которому отец пытается ей дозвониться. Единственная, кто поздравляет Триш — её соседка по общежитию Лори; Триш выкидывает испечённый ею кекс и отправляется на встречу с любовником — женатым врачом и преподавателем Грегори Батлером. Вечером по пути на вечеринку в честь Дня рождения героини на Триш нападает некто в маске младенца и бьёт её ножом.

Триш просыпается в постели, чувствуя боль от несуществующей раны, и обнаруживает, что на часах снова 9:01 18 сентября, и телефон звонит, и она снова в комнате Картера. Триш выходит из общежития и убеждается, что все события «предыдущего» утра повторяются. На вечеринку она идёт другим путём, добирается благополучно, но там её опять убивает незнакомец в маске. Проснувшись снова в то же утро в том же месте, она пытается рассказать о происходящем Лори, но та явно не верит и лишь советует отдохнуть; Триш решает никуда не ходить и забаррикадироваться в своей комнате, но убийца всё равно её находит.

Девушка убеждается, что оказалась во временной петле, которая замыкается в момент её смерти. После очередного пробуждения она рассказывает свою историю Картеру; тот советует воспользоваться знанием последовательности событий, чтобы вычислить убийцу, предотвратить свою смерть и тем самым разорвать круговорот. За несколько циклов она проверяет всех, кто, по её мнению, мог желать ей гибели, и убеждается, что никто из них не убийца. За это время она многое узнаёт об окружающих и понимает, каким ужасным человеком была сама; она меняет отношение к себе, к жизни и влюбляется в Картера.

После очередной смерти, на этот раз от удара бейсбольной битой, Триш, проснувшись наутро, теряет сознание и попадает в больницу. Там Батлер рассказывает, что у неё обнаружены следы многочисленных смертельных ранений. Очевидно, повторяющиеся смерти не проходят бесследно, и запас жизней не бесконечен; необходимо решать проблему, пока не стало поздно. Прямо в больнице на Триш снова нападает маньяк, но ей удаётся сбежать на машине убитого врача-любовника. После он настигает её, сбивает насмерть офицера полиции и взрывает полицейскую машину вместе с девушкой.

Из теленовостей Триш узнаёт, что маньяк Томбс, обвиняемый в убийстве нескольких женщин, содержится под охраной в больнице при кампусе. Она вспоминает, что видела его неподалёку каждый раз. Всё говорит о том, что именно Томбс преследует девушку. Триш бросается в больницу, чтобы помешать Томбсу, но опаздывает: он уже освободился и убил охранника. Маньяк наконец-то снимает маску и показывает девушке лицо, улыбаясь. В драку вмешивается Картер, спасая Триш, и Томбс сворачивает ему шею. Девушка, которой остаётся добить врага, осознаёт, что если она сейчас разорвёт петлю, то Картер останется мёртвым, и совершает самоубийство. В следующий раз она пытается исправить всё, что произошло за этот день, что зависит от неё: подбадривает Тима, извиняется перед отцом и перед Лори, рвёт отношения с Батлером, целует Картера, спасает охранника в больнице, встречает Томбса лицом к лицу и убивает его. Вечером она вместе с Картером символически отмечает день рождения, съедая испечённый Лори кекс.

К ужасу Триш на следующее утро всё снова повторяется. Когда Лори в очередной раз вручает ей кекс, Триш вдруг вспоминает, что на предыдущем цикле сделала то, чего никогда не делала до этого: съела угощение. Она догадывается, что кекс был отравлен и именно Лори является настоящей убийцей: когда план с отравлением не удался, она освободила Томбса, чтобы, имитируя его почерк, убить соседку. Триш обвиняет Лори, та после угрозы отдать кекс на экспертизу в полицию признаётся, что влюблена в Батлера и хотела устранить конкурентку, после чего, уже не скрывая, нападает на девушку. Триш удаётся отбиться, насильно скормив Лори её же отравленный кекс и вытолкнув соседку из окна.

Героиня с Картером, сидя в кафе, обсуждают произошедшее; оказывается, что Триш никогда не смотрела «День сурка». На следующее утро Триш вновь просыпается в постели у Картера, как будто петля началась заново, но это оказывается подстроенной шуткой Картера: цикл наконец разорван, наступил настоящий следующий день, герои целуются.

В ролях 
 Джессика Рот — Тереза «Триш» Гелбман
 Израэль Бруссар — Картер Дэвис
 Рэйчел Мэтьюз — Даниэль
 Руби Модин — Лори Спенглер
 Фи Ву — Райан
 Чарльз Эйткен — Грегори Батлер
 Лаура Клифтон — Стефани Батлер
 Джейсон Бэйл — Дэвид Гиблман
 Мисси Ягер — Джули Гиблман
 Роб Мелло — Джозеф Томбс
 Калеб Спиллардс — Тим Бауэр
 Блейн Керн — Ник Симс

Производство 
Фильм был впервые анонсирован в июле 2007 года, а Меган Фокс была прикреплена к проекту в качестве исполнительницы главной роли.

11 октября 2016 года компания Blumhouse Productions объявила, что главную роль в фильме сыграет Джессика Рот. Кристофер Бо Лэндон будет сценаристом и режиссёром, а Джейсон Блум выступит в качестве продюсера от Blumhouse Productions. 8 ноября 2016 года появилась информация, что Израэль Бруссар, Руби Модин, Чарльз Эйткен и Рэйчел Мэтьюз присоединились к актёрскому составу.

Фильм был снят за пять недель на территории  в Новом Орлеане. Сцены повторяющегося пробуждения Триш снимались на протяжении двух дней подряд.

Сиквел 

После выхода фильма режиссёр Кристофер Лэндон обмолвился, что причина попадания Триш во временную петлю раскроется в сиквеле. Съёмки сиквела начались в мае 2018 года, фильм вышел на экраны в феврале 2019 года.

В фильме действуют те же главные герои, но добавляется несколько новых персонажей. Действие начинается утром 19 сентября, когда Триш просыпается в комнате Картера и убеждается, что временной цикл прерван. Но тут в комнату вламывается Райан, который на протяжении первого фильма входил утром с вопросом, удалось ли Картеру переспать с Триш; он заявляет, что второй раз проживает этот день после того, как был убит незнакомцем в маске младенца.

Критика 
На веб-сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 71 % на основе 135 отзывов со средним баллом 6 из 10.

Джейми Ист из The Sun назвал его «слэшером в стиле „Дрянных девчонок“ Марка Уотерса». Обозреватель «Российской газеты» Алексей Литовченко отметил режиссуру Лэндона: «Благодаря умелой его работе философская притча о временной петле и моральном преображении слилась с типовой лентой о мёртвых подростках в экстатическом симбиозе».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы Кристофера Лэндона
Фильмы США 2017 года
Фильмы ужасов 2017 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-слэшеры
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы о временной петле
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о мести
Фильмы, спродюсированные Джейсоном Блумом
Фильмы Blumhouse Productions
Фильмы Universal Pictures